Duh Sveti, treća božanska osoba u kršćanstvu, a koja zajedno s Ocem i Sinom čini Presveto Trojstvo
 duh, pojam iz filozofije i religije (grč. , lat. spiritus)
 duh (prikaza), sablast, avet, duša neke osobe koja je preminula
 Duh (1990.), američki film iz 1990. godine
 Duh (zagrebački biskup), prvi zagrebački biskup
 Duhovi (blagdan), kršćanski blagdan.
 Duhovi (Garešnica), gradsko naselje Garešnice, Hrvatska